Форт-Апачі:

 Форт-Апачі — невключена територія у штаті Аризона, США
 Форт-Апачі — індіанська резервація у штаті Аризона, США
 Форт-Апачі — фільм 1948 року американського режисера Джона Форда